Osoby o tym nazwisku:
 Amanda Fortier – kanadyjska biegaczka narciarska, olimpijka
 Antoine Valois-Fortier – kanadyjski judoka, olimpijczyk
 Jaime Fortier – kanadyjska biegaczka narciarska, olimpijka
 Robert Fortier – amerykański tancerz, aktor, budowniczy łodzi, żeglarz i rybak